Карло д’Аморе (, род. 30 января 1964, Рим) — итальянский шахматист, международный мастер.

Воспитанник Римской шахматной академии. Самый молодой национальный мастер в истории итальянских шахмат (выполнил норму в 1979 г. в возрасте 15 лет).

Серебряный призёр чемпионата Италии 2010 г. Бронзовый призёр чемпионата Италии 2009 г.

В составе сборной Римской шахматной академии победитель II Командного кубка Италии (1989 г.). В составе команды «Mc Microcomputers» (Рим) победитель командных чемпионатов Италии 1994 и 1995 гг., серебряный призёр командного чемпионата Италии 1993 г. В составе команды "Associazione scacchi «G. Cortuso» (Падуя) победитель командного чемпионата Италии 2006 г. В составе команды "Circolo scacchi «R. Fischer» (Кьети) победитель командного чемпионата Италии 2008 г. В составе команды "Circolo scacchi «R. Fischer» участник Клубного кубка Европы 2008 г.

В составе сборной Италии участник 9-и шахматных олимпиад (1988, 1992—2006 гг.), 7-и командных чемпионатов Европы (1989, 1992, 2001, 2003, 2005, 2007 и 2009 гг.) и 3-х  (1981, 1984, 1999; в 1981 году сборная стала серебряным призёром соревнования, при этом К. Д’Аморе показал лучший результат на третьей доске).

Победитель юниорского турнира в Педаре (1978 г.), международных и национальных турниров в Палермо (1982 г.), Чивитавеккье (1985 г.; впереди Б. Ивкова), Риме (1986 г., опен-турнир), Ницце (1997 г., опен-турнир). Призёр ряда сильных по составу международных турниров.

Представлял Италию на юниорских чемпионатах Европы 1980 / 81 и 1982 / 83 гг. и юниорском чемпионате мира 1983 г.

В 1987 г. участвовал в зональном турнире.

Врач-психиатр. Сфера научных интересов — использование шахмат во время реабилитации больных с расстройствами психики (участвовал в эксперименте, проводившемся на базе римского университета «Сапиенца»).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 Adriano Chicco, Antonio Rosino, Storia degli scacchi in Italia, ed. Marsilio, Venezia 1990.

Ссылки 
 Выступления Капло д’Аморе на шахматных олимпиадах
 Выступления Капло д’Аморе в командных чемпионатах Европы
 Выступления Капло д’Аморе в Кубках Митропы
 Выступления Капло д’Аморе в чемпионатах Европы среди юниоров

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам
Врачи Италии
Психиатры Италии